Села:
 Буглаки — Житомирська область, Житомирський район
 Буглаки — Чернігівська область, Бобровицький район